Název Volský vrch má několik kopců:

 Volský vrch (Hornosázavská pahorkatina) (598,2 m) – vrchol v Havlíčkobrodské pahorkatině, severně od Zbožic  v okrese Havlíčkův Brod
 Volský vrch (Plaská pahorkatina) (362,5 m) – vrchol v Plzeňské kotlině, severovýchodně od Nové Vsi  v okrese Plzeň-jih
 Volský vrch (Šumavské podhůří) (637,0 m) – vrchol v Prachatické hornatině, jižně od Chvalšin v okrese Český Krumlov